Марково — топоним:

Белоруссия 
 Марково — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Марково — деревня в Клястицком сельсовете Россонского района Витебской области.
 Марково — деревня в Соколищенском сельсовете Россонского района Витебской области.
 Марково — деревня в Добейском сельсовете Шумилинского района Витебской области.
 Марково — деревня в Светлосельском сельсовете Шумилинского района Витебской области.
 Марково — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Болгария 
 Марково — село в Пловдивской области.
 Марково — село в Старозагорской области.
 Марково — село в Шуменской области.

Польша 
 Марково — поселение в Голдапском повяте Варминско-Мазурского воеводства.
 Марково — сельский округ в Острудском повяте Варминско-Мазурского воеводства.
 Марково — деревня в Гостыньском повяте Великопольского воеводства.
 Марково — сельский округ в Иновроцлавском повяте Куявско-Поморского воеводства.
 Марково — поселение в Влоцлавском повяте Куявско-Поморского воеводства.
 Марково — поселение в Бельском повяте Подляского воеводства.

Россия 

Амурская область
 Марково — село в Благовещенском районе.

Архангельская область
 Марково — деревня в Пинежском районе.
 Марково — деревня в Холмогорском районе.

Владимирская область
 Марково — деревня в Кольчугинском районе.
 Марково — село в составе Нагорного сельского поселения Петушинского района.
 Марково — деревня в составе Пекшинского сельского поселения  Петушинского района.
 Марково — деревня в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область
 Марково — деревня в Бабаевском районе.
 Марково — деревня в Антушевском сельском поселении Белозерского района.
 Марково — деревня в Куностьском сельском поселении Белозерского района.
 Марково — деревня в Вашкинском районе.
 Марково — деревня в Лесковском сельском поселении Вологодского района.
 Марково — деревня в Марковском сельском поселении Вологодского района.
 Марково — деревня в Вытегорском районе.
 Марково — деревня в Междуреченском районе.
 Марково — деревня в Никольском районе.
 Марково — деревня в Сямженском районе.

Ивановская область
 Марково — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Марково — деревня в Гаврилово-Посадском районе.
 Марково — село (до 2004 года — посёлок городского типа) в Комсомольском районе.
 Марково — деревня в Шуйском районе.

Иркутская область
 Марково — село в Усть-Кутском районе.

Калужская область
 Марково — деревня в Барятинском районе.
 Марково — деревня в Спас-Деменском районе.

Кировская область
 Марково — село в Немском районе;
 Марково — деревня в Яранском районе;

Костромская область
 Марково — деревня в Вохомском районе, Бельковское сельское поселение.
 Марково — деревня в Вохомском районе, Петрецовское сельское поселение.
 Марково — деревня в Галичском районе.
 Марково — деревня в Островском районе.
 Марково — деревня в Солигаличском районе.
 Марково — деревня в Чухломском районе.

Крым
 Марково — село в Советском районе.

Курганская область
 Марково — село в Кетовском районе, Марковский сельсовет.
Марково — станция в Кетовском районе, Светлополянский сельсовет.

Курская область
 Марково — село в Глушковском районе.

Ленинградская область
 Марково — деревня в Волосовском районе.
 Марково — деревня в Тихвинском районе.

Липецкая область
 Марково — деревня в Измалковском районе.
 Марково — деревня в Становлянском районе, упразднена в 2001 г.

Марий Эл
 Марково — деревня в Оршанском районе.

Московская область
 Марково — деревня в городском поселении Лотошино Лотошинского района.
 Марково — деревня в Ошейкинском сельском поселении Лотошинского района.
 Марково — деревня в городском округе Озёры.
 Марково — село в Раменском районе.
 Марково — деревня в Рузском районе.

Нижегородская область
 Марково — деревня в городском округе Бор.
 Марково — деревня в Воскресенском районе.
 Марково — деревня в Городецком районе.
 Марково — деревня в Ковернинском районе.
 Марково — деревня в Городском округе Семёновский.
 Марково — деревня в Тоншаевском районе.

Новгородская область
 Марково — деревня в Боровичском районе.
 Марково — деревня в Валдайском районе.
 Марково — деревня в Демянском районе.
 Марково — деревня в Мошенском районе.
 Марково — деревня в Новгородском районе.
 Марково — деревня в Поддорском районе.
 Марково — деревня в Старорусском районе.

Новосибирская область
 Марково — деревня в Куйбышевском районе.

Пермский край
 Марково — деревня в Берёзовском районе.
 Марково — деревня в Чайковском районе.

Приморский край
 Марково — село в Лесозаводском городском округе.

Псковская область
 Марково — деревня в Великолукском районе.
 Марково — деревня в Дедовичском районе.
 Марково — деревня в Локнянском районе.
 Марково — деревня в Новоржевском районе.
 Марково — деревня в Новосокольническом районе.
 Марково — деревня в Опочецком районе.
 Марково — деревня в Бережанской волости Островского района.
 Марково — деревня в Бережанской волости Островского района, в части бывшей Пальцевской волости (центр в деревне Федосино).
 Марково — деревня в Городищенской волости Островского района.
 Марково — деревня в Палкинском районе.
 Марково — деревня в Печорском районе.
 Марково — деревня в Пустошкинском районе.

Рязанская область
 Марково — деревня в Рыбновском районе.

Самарская область
 Марково — село в Кинель-Черкасском районе.

Смоленская область
 Марково — деревня в Дорогобужском районе.
 Марково — деревня в Духовщинском районе.
 Марково — деревня в Высоковском сельском поселении Новодугинского района.
 Марково — деревня в Капустинском сельском поселении Новодугинского района.
 Марково — деревня в Краснинском районе.

Тверская область
 Марково — деревня в Бежецком районе.
 Марково — деревня в Зубцовском районе.
 Марково — деревня в Калининском районе.
 Марково — деревня в Калязинском районе.
 Марково — деревня в Кимрском районе.
 Марково — деревня в Вёскинском сельском поселении Лихославльского района.
 Марково — деревня в Станском сельском поселении Лихославльского района.
 Марково — деревня в Молоковском районе.
 Марково — деревня в Сонковском районе.

Тульская область
 Марково — деревня в Белёвском районе.
 Марково — село в Суворовском районе.

Тюменская область
 Марково — село в Заводоуковском районе.

Удмуртия
 Марково — деревня в Дебёсском районе.
 Марково — деревня в Сюмсинском районе.

Челябинская область
 Марково — деревня в Увельском районе.

Чукотский автономный округ
 Марково — село в Анадырском районе.

Ярославская область
 Марково — деревня в Большесельском районе (Большесельское сельское поселение).
 Марково — деревня в Большесельском районе (Благовещенское сельское поселение).
 Марково — село в Борисоглебском районе.
 Марково — деревня в Даниловском районе (Дмитриевское сельское поселение, Бабаевский сельский округ).
 Марково — деревня в Даниловском районе (Дмитриевское сельское поселение, Семивраговский сельский округ).
 Марково — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Семловский сельский округ).
 Марково — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Трофимовский сельский округ).
 Марково — деревня в Некоузском районе.
 Марково — село в Ростовском районе.
 Марково — деревня в Тутаевском районе.

Украина 
 Марково — посёлок в Тульчинском районе Винницкой области.
 Марково — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Марково — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.

Другое 
 Марково — региональный аэропорт, расположен в селе Марково Чукотского автономного округа.

См. также 
 Марково-Курсаково
 Марково-Равниште
 Александрово-Марково
 Старо-Марково
 Маркова